Menzogna (Die Barmherzige Lüge), film diretto da Werner Klingler (1939)
Menzogna, film diretto da Ubaldo Maria Del Colle (1952)

Altri progetti